Virgin Fibra S.r.l. è una società di telecomunicazioni italiana del Virgin Group, che offre servizi di telefonia fissa in fibra ottica FTTH.

Descrizione 
Fondata nell'agosto 2020 a Milano, Virgin Fibra fa capo ad un insieme di imprenditori italiani e stranieri.

Virgin Fibra fa parte del Virgin Group di Richard Branson ed è la terza società in Italia, dopo Virgin Active e Virgin Radio, a portare il marchio dell'imprenditore britannico. Il lancio commerciale avviene nell'agosto 2022, a due anni dalla fondazione.

Virgin Fibra opera nel settore delle connessioni ad Internet fisso in banda ultralarga di nuova generazione, offrendo abbonamenti ai propri clienti che sottoscrivono contratti per la fornitura di connessioni ad Internet in fibra ottica, esclusivamente con tecnologia FTTH.

La società è guidata dal fondatore e amministratore delegato Tom Mockridge, che svolge anche il ruolo di presidente.

I servizi di Virgin Fibra sono disponibili ai clienti privati, ai titolari di partita IVA e alle piccole e medie imprese in Italia. Virgin Fibra distribuisce i suoi servizi esclusivamente online sul proprio sito Web e opera in piena integrazione con Open Fiber, proprietaria della più grande rete italiana in fibra ottica FTTH.

Note

Voci correlate 
 Tom Mockridge
 Virgin Group

Collegamenti esterni 
 

Aziende italiane di telecomunicazioni
Virgin Group